Высшая лига сезона 2017/18 — 26-й розыгрыш в истории Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, основанной в 1992 году.

Регламент 
Чемпионат проходила в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходили команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четверть/полу/финал играют до 4 побед.

Матчи за  место не проводятся, свою очередь бронзовыми призерами становились полуфиналисты.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Личные награды 
 Лучший вратарь —  Михаил Демидов
 Лучший защитник — Сергей Егоров
 Лучший нападающий — Вадим Бердников
 Лучший новичок — Иван Верещагин

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2018
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2017/2018
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2018

Ссылки 
 Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее